Simple Outline XML – alternatywny sposób zapisu języka znaczników XML
 Schema for Object-Oriented XML – struktura i sposób reprezentacji dokumentów XML
 Ustawa Sarbanes-Oxley – ustawa Kongresu USA mająca na celu odbudowanie zaufania inwestorów poprzez poprawę jakości i wiarygodności sprawozdawczości finansowej